Колодно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колодно — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Колодно — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Колодно — деревня в Лужском районе Ленинградской области.

См. также 
 Великое Колодно — село в Каменка-Бугском районе Львовской области.